Putzer bezeichnet:
 einen Bauhandwerker, der Putz (Baustoff) verarbeitet
 einen Putzerfisch

Putzer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Putzer von Reibegg (1801–1892), österreichischer Kaufmann
 Joseph Putzer (1836–1904), österreichisch-US-amerikanischer Theologe
 Karen Putzer (* 1978), italienische Skirennläuferin
 Peter Putzer (1939–2015), österreichischer Rechtshistoriker